oplossing (scheikunde), een mengsel van twee of meer stoffen, vaak een waterige oplossing;
 oplossen van vergelijkingen, het bepalen van de uitkomst van een wiskundige vergelijking;
 probleemoplossing, een manier om van een probleem af te komen;
 dienst (economie) of product (economie), jargon in de hedendaagse marketing;